Nipane bezeichnet:

 einen Ort und Suco in Osttimor, siehe Nipane (Pante Macassar)
 einen Berg in Osttimor, siehe Sapu (Berg)
 einen nepalesischen Ort im Distrikt Sindhuli, Verwaltungszone Janakpur, siehe Nipane (Sindhuli)
 einen nepalesischen Ort im Distrikt Rukum, Verwaltungszone Rapti, siehe Nipane (Rukum)